Mary Travers (1936-2009), cantante statunitense
 Mary Rose-Anna Travers (1894-1941), conosciuta con il nome di Madame Bolduc o La Bolduc 
Mary Travers, giornalista televisiva
 Mary Travers, ragazza implicata nel processo che vide coinvolto William Wilde il padre di Oscar Wilde, la conclusione del procedimento vide la ragazza vittoriosa ma con il solo risarcimento danni (l'accusa era di stupro)